El (god), Ugaritisch opperwezen
 Ilu, plaats in Iran 
 Ilú, Braziliaans muziekinstrument 
 ILU, Inter-Language Unification